Segodunum (griechisch  Segodounon keltisch „Siegburg“) bezeichnet in der antiken Geographie mehrere Orte:

 Segodunum (Aquitania), beim heutigen Rodez in Frankreich
 Segodunum (Gallien), auf dem Gebiet des heutigen Suin (Saône-et-Loire) in der Bourgogne in Frankreich
 Segodunum (Germania magna), vermutlich das heutige Bad Wimpfen
 Segedunum (Britannia), Kastell am östlichen Ende des Hadrianswalls